hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) w USA, w stanie Waszyngton
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia